Azam ist der Familienname folgender Personen:

 Babar Azam (* 1994), pakistanischer Cricketspieler
 Faiyazul Azam (* 1936), indischer Politiker (JD)
 Ghufran Azam (* 1943), indischer Politiker (Congress)
 Ghulam Azam († 2014), bangladeschischer Politiker
 Jan Azam (* 1924), pakistanischer Sportschütze
 Khurshid Azam (* 1942), pakistanischer Hockeyspieler
 Muhammad Azam (* 1939), pakistanischer Gewichtheber
 Olivier Azam (* 1974), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Azzam